Een verkeersweg:
 N824 (België)
 N824 (Frankrijk)
 N824 (Nederland), zie Provinciale weg 824

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing